Águas Belas ist der Name folgender Orte:

in Portugal:
 Águas Belas (Ferreira do Zêzere)
 Águas Belas (Sabugal)

in Brasilien:
 Águas Belas (Pernambuco)